Adams River ist der Name folgender Flüsse:

 Adams River (Gordon River), Nebenfluss des Gordon River, Tasmanien, Australien
 Adams River (Shuswap Lake) in British Columbia, Kanada
 Adams River (Neuseeland)